Iwaniwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Iwanowzy/Ивановцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Iwaniwzi (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Iwaniwzi (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Iwaniwzi (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Iwaniwzi (Stryj)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Iwaniwzi (Mukatschewo)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Iwaniwzi (Dnister)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, siehe Iwaniwzi (Bar)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Iwaniwzi (Lityn)